Maria Cristina d'Àustria o Maria Cristina d'Habsburg-Lorena (Gross-Seelowitz, Imperi Austríac, 1858 - Madrid, 1929), reina consort d'Espanya de 1879-1885 pel seu matrimoni amb Alfons XII i regent de 1885 a 1902 per la minoria d'edat d'Alfons XIII
 Maria Cristina d'Àustria o Maria Cristina d'Habsburg (1574 - 1621), princesa alemanya de la Casa d'Habsburg i per matrimoni princesa de Transsilvània
 Maria Cristina d'Àustria (duquessa de Teschen) (Viena, Sacre Imperi, 1742 - 1798), Arxiduquessa d'Àustria i governadora dels Països Baixos austríacs des de 1781 fins a 1793